Püchler ist der Familienname folgender Personen: 

 Benedikt von Püchler (1797–1842), österreichischer Schriftsteller
 Carl Püchler (1894–1949), deutscher General der Infanterie
 Josef Püchler (1883–1971), österreichischer Politiker (SDAP)
 Wolfgang Püchler († 1475), Weihbischof in Passau

Siehe auch:
 Büchler